По́чечный чай, или Ортоси́фон тычи́ночный (тычи́нковый) () — растение, произрастающее в Юго-Восточной Азии и Северо-Восточной Австралии; вид рода Ортосифон семейства Яснотковые.

Биологическое описание 
Многолетний вечнозелёный полукустарник высотой 1—1,5 м с ветвистым четырёхгранным стеблем.

Листья короткочерешковые, накрест супротивные, почти ромбические, с зазубренными краями.

Цветки на верхушках стеблей и ветвей сидят в пазухах листьев по 3 штуки, образуя кистевидные соцветия. Они длинные, неправильной формы, четырёхтычиночные, бледно-фиолетовые.

Химический состав 
В листьях растения содержатся тритерпеновые пентациклические сапонины. Главный из них — альфа-сапофонин. Его агликоном является урсоловая кислота. Кроме сапонинов, почечный чай содержит мезоинозит, флавоноиды (включая евпаторин), эфирное масло, фенолкарбоновые и другие органические кислоты, соли калия.

Хозяйственное значение и применение 
В качестве лекарственного сырья используют лист почечного чая () — собранные в течение вегетации и высушенные листья и верхушки побегов (флеши).

Настой листьев применяется в качестве мочегонного средства при заболеваниях почек, сопровождающихся отёками, альбуминурией, азотемией, а также при мочекаменной болезни, подагре. При его употреблении мочегонный эффект сопровождается усиленным выделением из организма хлоридов, мочевой кислоты и мочевины.

Примечания

Литература 
 Муравьёва Д. А. Тропические и субтропические лекарственные растения. — М.; Медицина, 1983. — 336 с.

Ссылки 

Котовниковые
Флора Юго-Восточной Азии
Флора Австралии
Лекарственные растения